

Persone
 Cesare Paciotti (1958) – stilista e imprenditore italiano
 Elena Ornella Paciotti (1941) – magistrata e politica italiana
 Francesco Paciotti, o Paciotto, propr. Pietro Francesco Tagliapietra (1521-1591) – architetto e ingegnere italiano
 Larry David Paciotti, nota con lo pseudonimo di Chi Chi LaRue  (1959) – regista pornografica ed ex attrice pornografica statunitense

Altro
 Palazzo Passionei Paciotti – edificio di Urbino